Die Veneto Open Internazionali Confindustria Venezia e Rovigo 2022 waren ein Tennisturnier der Damen in Gaiba. Das Rasenplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2022 und fand vom 13. bis 19. Juni 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2022
Sportveranstaltung in Venetien
Gaiba
Tennisturnier in Italien